Superrozide so pripadniki velikega klada (monofiletske skupine) kritosemenk, kamor spada več kot 88 000 vrst oziroma več kot četrtina vseh kritosemenk. Klad se v skladu s sistemom APG IV deli na 18 redov, ki skupaj zajemajo približno 155 družin. Ime superrozide je izpeljanka znanstvenega imena Rosidae, ki se je pogosto dojemalo na ravni podrazreda. Samo ime je neformalno in nima pripisanega taksonomskega ranka, ki bi ga potrdila ICBN.

Sorodstveni odnosi 
Rozide in red kamnokrečevcev (Saxifragales) skupaj sestavljajo klad superrozid. Ta skupina je ena izmed treh, ki gradijo Pentapetalae (osrednje prave dvokaličnice brez reda Gunnerales), medtem ko sta drugi dve red Dilleniales in superasteride (Berberidopsidales, Caryophyllales ali klinčkovci, Santalales ali lanikovci in asteride).

Filogenija 
Spodnji kladogram prikazuje klad superrozid in temelji na podatkih Skupine za filogenijo kritosemenk (Angiosperm Phylogeny Group ali APG).

Sklici

Zunanje povezave 

 

Prave dvokaličnice